Остробрюхие рогохвосты, или ксифидрииды  — семейство рогохвостов из подотряда Сидячебрюхие отряда Перепончатокрылые насекомые. Около 150 видов. Главным образом, встречаются в Голарктике, также представлены в Неотропике, Ориентальной области и Австралии.

Описание 

Длина веретеновидного тела 7—22 мм, чаще чёрное, иногда со светлым рисунком. Усики состоят из 13—19 члеников и прикрепляются к верхнему краю наличника. Отличаются сильно вздутой за глазами головой. Яйцеклад длинный, узкий, колющий. Личинки ксифидриид развиваются в древесине лиственных пород. Для фауны СССР указывалось 4 рода. В фауне России часто встречаются ольховая Ксифидрия (Хуphydria camelus), повреждающая ольху и берёзу, и длинношеяя Ксифидрия (Хуphydria longicollis), которая повреждает древесину дуба, клёна, берёзы, груши.

Систематика 
Это реликтовое семейство разные систематики относят к разным надсемействам: Ксиелоидные, Siricoidea или отдельному Xiphydrioidea.
29 родов и около 150 видов.

 Derecyrtinae
 Brachyxiphini Benson, 1954
 
 Derecyrtini
 
 
 
 Xiphydriinae
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Benson, 1954

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Сидячебрюхие
Семейства насекомых